Скрябино — название населённых пунктов в России:

 Скрябино — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Скрябино — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Скрябино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Скрябино — посёлок в Подосиновском районе Кировской области.
 Скрябино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Скрябино — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.
 Скрябино — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Скрябино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Скрябино — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Скрябино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Скрябино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Колышлейском районе Пензенской области.
 Скрябино — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Скрябино — деревня в Торжокском районе Тверской области.